Takenaka se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Akehiko Takenaka
 Akihiko Takenaka
 Sen Takenaka